SOL har flere betydninger:
Sol (node) – er i de romanske lande noden g
SOL (portal) – er en dansk webportal på World Wide Web
Sol (astronomi) – er et andet ord for stjerne i andre planetsystemer end vort eget solsystem
Sol (døgn på Mars) – længden af et soldøgn på Mars
Sol (pigenavn) – er et pigenavn
Sol (whist) – er en melding i kortspillet whist
Sol (nordisk gudinde) – er en gudinde i den nordiske mytologi 
Sol (møntenhed) – er møntenheden i Peru 
 Peruviansk sol (1863–1985) - tidligere møntenhed i Peru
Solen – er stjernen i vores solsystem 
Sol (øl) – er en mexicansk øl

Se også
 Solenergi - energien i lyset fra Solen